Українські футбольні клуби — переможці офіційних турнірів — перелік команд з України, які перемагали у змаганнях із національним чи міжнародним статусом. У списку не враховані змагання нижчих ліг.

Список

Джерела 
 Газета «Український футбол» за 4 лютого 2010 року, № 17
 Газета «Український футбол» за 30 травня 2017 року, № 39-40

Посилання 
 Команди Української РСР та інших міст сучасної України у національних лігах до незалежності на сайті «Літопис українського футболу» 
 Чемпіонат УРСР (1921—1936) на сайті «Літопис українського футболу» 
 Чемпіонат УРСР (1936—1970) на сайті «Літопис українського футболу» 
 Чемпіонат УРСР (1971—1991) на сайті «Літопис українського футболу»
 Чемпіонат УРСР на сайті RSSSF 

Списки футбольних клубів